Laingsburg bezeichnet

 Laingsburg (Michigan), City im Shiawassee County, Michigan in den USA
 Laingsburg (Südafrika), Stadt in der the Laingsburg Local Municipality, Provinz Westkap in Südafrika
 Laingsburg (Gemeinde), Gemeinde in Südafrika